Дюлор, Жак-Антуан (1755—1835) — французский историк, археолог, публицист и политический деятель, член Конвента.
 Улица Дюлор (rue Dulaure) — парижская улица, названная именем Жака-Антуана Дюлора.